Siebold kan syfta på:

 Siebold (släkt) – en bayersk släkt
 Siebold (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 5448 Siebold – en asteroid i huvudbältet